Xhixha ist der Familienname folgender Personen:
 Andi Xhixha (* 1991), albanischer Fußballtorhüter
 Helidon Xhixha (* 1970), albanischer Bildhauer
 Redon Xhixha (* 1998), albanischer Fußballspieler